Томас Мартин:
 Мартин, Томас (1735—1825) — английский ботаник.
 Мартин, Томас Бим (1773—1854) — британский адмирал флота и политик.
 Мартин, Томас Барнуолл (1784—1847) — ирландский землевладелец и политик.
 Мартин, Томас Моуэр (1838—1934) — канадский художник.
 Мартин, Томас (род. 1940) — американский контрабасист.
 Мартин, Томас (род. 1947) — американский историк, специалист по истории греко-римского мира. 
 Мартин, Томас Рэймонд (род. 1947) — канадский хоккеист.
 Мартин, Томас (род. 1964) — канадский хоккеист.
 Мартин, Томас Эдгар (род. 1970) — американский бейсболист.